Yuanjiang (沅江) est une ville de la province du Hunan en Chine ;
 Le xian autonome hani, yi et dai de Yuanjiang (元江) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme